Jméno a příjmení Josef Daněk má více nositelů:

 Josef Daněk (obrozenec) (1819–1894) – český obrozenec, sládek z Chlumce n. Cidlinou a přítel rodiny Boženy Němcové
 Josef Daněk (politik) (* 1947) – český a československý politik ze Strakonicka, po sametové revoluci poslanec FS za LSU, respektive za Stranu zelených
 Josef Daněk (salesián) (1951–2013) – český římskokatolický kněz
 Josef Daněk (vynálezce) (1920–2001) – český technik a vynálezce československé vlakové pneumatické brzdy